Триві́, Тріві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 115 км на південь від Діжона, 28 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 125 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 268,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Триві на сайті французького Національного інституту географії
 Триві на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Триві на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Триві на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Триві на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара